Měsíční údolí může být:

 údolí na Měsíci
 Měsíční údolí (Jack London) – kniha Jacka Londona The Valley of the Moon z roku 1913
 Měsíční údolí (Melanie Gideon) – kniha Melanie Gideon Valley of the Moon z roku 2016
 Měsíční údolí (film, 1977) – československý televizní krimi film O. Koska podle knihy J. Křenka Smyčka
 Měsíční údolí (film, 1994) – francouzsko-český povídkový film La Vallée de la lune

